Ganzendries (Gent), een buurt in de Belgische stad Gent
 Ganzendries (Maastricht), een gang in de Sint-Pietersberg in de Nederlandse stad Maastricht
 Ganzendries (Mechelen), een dries in het Belgische Mechelen.